Бе́нтсон () — датская фамилия. Известные носители: 

 Бентсон, Тереза псевдоним Марии Терезы Блан (1840—1907) — французская журналистка, эссеист и романист.
 Бентсон, Нильс Вигго (1919—2000) — датский композитор, пианист, органист и педагог.

См. также 
 Бентсен, Ллойд Миллард (; 1921—2006) — американский политик.